Gaya multicaulis är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Gaya multicaulis ingår i släktet Gaya och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
multicaulis